Lozano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gustavo Lozano-Contreras
 José Luis Lozano Terrazas
 Matteo Lozano
 Pablo Lozano
 R. Lozano